L'Amante, appelée aussi ruisseau de Mayeni, est un cours d'eau de Belgique, affluent de l'Aisne faisant partie du bassin versant de la Meuse. Il coule en province de Luxembourg et se jette dans l’Aisne en aval du hameau de Laforge dans la commune d'Érezée.

Parcours 
Ce ruisseau ardennais prend sa source dans le Bois En Bahou au sud de Manhay. Il arrose le village de Grandmenil puis longe la N 806 par une vallée boisée jusqu'à son confluent avec l'Aisne, à deux pas du terrain de football du Royal Racing Club Mormont près du hameau de Laforge, après un parcours d'une dizaine de kilomètres. 

La côte de l'Amante, bien connue des cyclistes, emprunte la N 806 de Laforge à Grandmenil.

Voir aussi 
 Liste des cours d'eau de Belgique
 Vieux-Fourneau (ruisseau)
 Estinale
 Alu (ruisseau)

Notes et références 

Cours d'eau en Région wallonne
2Amante
Manhay
Cours d'eau à Érezée